La Révolution constitutionnaliste peut se référer à:
 la Révolution constitutionnelle de l'Iran au début du 
 la Révolution constitutionnaliste (Brésil) au Brésil, ou « guerre pauliste », contre Getúlio Vargas, en 1932